Принги (эст. Pringi) — название нескольких деревень в Эстонии:

Принги — деревня в волости Виймси уезда Харьюмаа.
Принги — деревня в волости Отепя уезда Валгамаа.